XWK steht für:
 Bahnhof Karlskrona (IATA-Code), schwedischer Bahnhof

xwk steht für:
 Wangkumara (ISO-639-3-Code), australische Sprache in Queensland

Abkürzung